Tidewater, olajipari vállalat
 Amerikai Egyesült Államok
 Tidewater, település Floridában
 Tidewater, település Oregonban